|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Rosmalen (officieel Ricoh Open) van 2016 vond plaats van 6 tot en met 12 juni 2016 in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het was de 21e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rosmalen 2016. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Camila Giorgi was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belinda Bencic bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Kristina Mladenovic.

Het zesde reekshoofd, Coco Vandeweghe uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Française Kristina Mladenovic in twee sets. Vandeweghe wist voor de tweede keer het toernooi van Rosmalen op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds haar vorige zege in Rosmalen in 2014.

De Belgische Elise Mertens, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had weten te veroveren, versloeg de als zevende geplaatste Canadese Eugenie Bouchard en bereikte de kwartfinale – daar moest zij haar meerdere erkennen in Kristina Mladenovic. Haar landgenotes Alison Van Uytvanck en Kirsten Flipkens strandden in de eerste ronde.

Twee Nederlandse speelsters waren via een wildcard tot het toernooi toegelaten – Richèl Hogenkamp bereikte de tweede ronde; Indy de Vroome verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Asia Muhammad en Laura Siegemund had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Muhammad speelde samen met María José Martínez Sánchez – dit team kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Oksana Kalasjnikova en Jaroslava Sjvedova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Xenia Knoll en Aleksandra Krunić in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Georgische Kalasjnikova had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Kazachse Sjvedova dertien.

De Belgische Alison Van Uytvanck en haar Servische partner Jelena Janković bereikten de halve finale – daarin moesten zij de duimen leggen voor de latere finalistes Knoll/Krunić. Het Belgisch/Nederlandse koppel Elise Mertens / Demi Schuurs strandde in de eerste ronde. Ook voor het Nederlandse duo Indy de Vroome / Richèl Hogenkamp viel het doek na hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA

Rosmalen 2016
Rosmalen